Landkreis Landsberg am Lech
 Landsberg am Lech (stad)